Li Shanshan (athlétisme) (née en 1992), athlète chinoise spécialiste du lancer du disque
Li Shanshan (gymnastique) (née en 1992), gymnaste chinoise
Li Shanshan (basket-ball) (née en 1987), joueuse de basket-ball chinoise